Ча́шникский райо́н () — административная единица на юге Витебской области Белоруссии. Административный центр — город Чашники. Крупнейший город — Новолукомль. На юге района расположена крупнейшая тепловая электростанция в стране — Лукомльская ГРЭС.

Административное устройство 
В районе 7 сельсоветов:
 Иванский
 Краснолукский
 Круглицкий
 Лукомльский
 Новозарянский
 Ольшанский
 Проземлянский

Упразднённые сельсоветы на территории района:
 Антопольевский
 Латыголичский
 Октябрьский
 Почаевичский
 Черейский

География 
Территория — 1481,1 км² (17-е место среди районов Витебской области). Основные реки — Улла, Лукомка, Усвейка и Эсса. Основные озера — Лукомское, Жеринское, Ямное, Черейское.

Чашникский район граничит с Бешенковичским районом на севере, Сенненским районом на востоке, Толочинским районом на юго-востоке, Крупским и Борисовским районами Минской области на юге, Лепельским районом на западе.

История 
Район образован 17 июля 1924 года. В 1924—1930 годах входил в состав Витебского округа, в 1930—1935 — в прямом республиканском подчинении, в 1935—1938 — в составе Лепельского округа, с 1938 года — в составе Витебской области. 8 июля 1931 года к Чашникскому району были присоединены Бочейковский сельсовет Бешенковичского района, Сокоровский сельсовет упразднённого Улльского района, 7 сельсоветов упразднённого Черейского района. 25 июля 1931 года два сельсовета (Бочейковский и Сокоровский) переданы Бешенковичскому району. Временно упразднён 25 декабря 1962 года, территория присоединена к Бешенковичскому району. Район восстановлен 6 января 1965 года (при этом при воссоздании к району было добавлено 2 сельсовета из состава Лепельского района — Кащинский и Краснолукский).

31 декабря 1965 года при строящейся Лукомльский ГРЭС образован городской посёлке Новолукомль, который 31 июля 1970 года преобрзован в город районного подчинения.

Население 
Население Чашникского района на 1 января 2018 года — 30 450 человек, в том числе городское — 21 760 (71,46%; Чашники — 8817, Новолукомль — 12 943), сельское — 8690 (28,54%).

По переписи 1959 года, в районе проживало 35 242 человека, в том числе 32 718 белорусов (92,84%), 2119 русских (6,01%), 206 украинцев (0,58%), 90 евреев, 74 поляка.

В 2018 году 16,4% населения района было в возрасте моложе трудоспособного, 52% — в трудоспособном, 31,6% — старше трудоспособного. В 2017 году коэффициент рождаемости составил 9,5 на 1000 человек, коэффициент смертности — 18,1 (средние коэффициенты рождаемости и смертности по Витебской области — 9,6 и 14,4, по Республике Беларусь — 10,8 и 12,6). В 2017 году в районе родилось 293 и умерло 555 человек. Сальдо внутренней миграции отрицательное (в 2017 году — -247 человек).

В 2017 году в районе было заключено 194 брака (6,3 на 1000 человек) и 85 разводов (2,8 на 1000 человек); средние показатели по Витебской области — 6,4 и 3,4 на 1000 человек, по Республике Беларусь — 7 и 3,4 на 1000 человек соответственно.

Экономика 

Средняя зарплата в районе составляет 99,8% от среднего уровня по Витебской области (2017 год). В 2017 году в районе действовало 147 микроорганизаций и 22 малых организации. В 2017 году 21,9% организаций района были убыточными (в 2016 году — 20,5%). В 2015—2017 годах в реальный сектор экономики района поступило 0,6 млн долларов иностранных инвестиций. В 2017 году предприятия района экспортировали товаров на сумму 8,8 млн долларов, импортировали на 4,9 млн долларов (сальдо — -3,9 млн долларов).

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг за 2017 год составила 206 млн рублей (около 103 млн долларов), в том числе 30,9 млн рублей пришлось на сельское, лесное и рыбное хозяйство, 104,2 млн на промышленность, 8,8 млн на строительство, 53,9 млн на торговлю и ремонт.

Промышленность 
В районе функционируют следующие крупные предприятия:

 ОАО «Завод керамзитового гравия» (Новолукомль)
 ОАО «Завод Этон» (Новолукомль)
 Филиал Лукомльская ГРЭС РУП «Витебскэнерго» (Новолукомль)
 Новолукомльский производственный цех ОАО «Молоко» г. Витебск
 ОАО "Бумажная фабрика «Красная звезда» (Чашники)
 ОАО «Чашникиспецодежда» (Чашники)
 ОАО «Чашникский льнозавод»
 Филиал РУПП «Витебскхлебпром» Новолукомльский хлебозавод
 Филиал «Лукомльэнергоремонт» ОАО «Белэнергострой»
 Филиал «Чашникский спиртзавод» государственного предприятия «Полоцкий винодельческий завод»

Сельское хозяйство 
Под зерновые культуры в 2017 году было засеяно 13,1 тыс. га пахотных площадей, под кормовые культуры — 12,2 тыс. га. Валовой сбор зерновых и зернобобовых в 2017 году составил 29,6 тыс. т (средняя урожайность — 22,6 ц/га).

На 1 января 2018 года в сельскохозяйственных организациях района (без учёта фермерских и личных хозяйств населения) содержалось 21,4 тыс. голов крупного рогатого скота (в том числе 7,9 тыс. коров), 44,2 тыс. свиней. По поголовью свиней район находится на третьем месте в Витебской области. За 2017 год было произведено 13 663 т мяса (в убойном весе) и 48 085 т молока.

Транспорт 
По району проходят: железная дорога Орша — Лепель, а также автодороги на Витебск и Минск.

Здравоохранение 
В 2017 году в учреждениях Министерства здравоохранения Республики Беларусь насчитывалось 78 практикующих врачей (25,6 в пересчёте на 10 тысяч человек; средний показатель по Витебской области — 37, по Республике Беларусь — 40,5) и 334 средних медицинских работника. В лечебных учреждениях района насчитывалось 209 больничных коек (68,6 в пересчёте на 10 тысяч человек; средний показатель по Витебской области — 80,5, по Республике Беларусь — 80,2).

 Новолукомльская центральная районная больница Чашникского района

Образование 
В 2017 году в районе действовало 17 учреждений дошкольного образования (включая комплексы «детский сад — школа») с 1259 детьми. В 2017/2018 учебном году действовало 15 учреждений общего среднего образования, в которых обучалось 2976 учеников. Учебный процесс в школах обеспечивали 402 учителя.

Культура 
В районном центре расположен Чашникский исторический музей с 8,6 тыс. музейных предметов основного фонда. В 2016 году музей посетили 6,8 тыс. человек. В музее собраны коллекции национальной одежды, рушников, кружевных изделий, декоративно-прикладного искусства, чашникской керамики и ряд предметов по истории Чашникского района.

Достопримечательности 
 Церковь в Чашники
 Воскресенская церковь в Новолукомль
Свято-Троицкая церковь в Белая Церковь
 Еврейские кладбища в Чашники и Черея

Примечания

Ссылки 

 Достопримечательности Чашникского района на Radzima.org
 Карта района

См. также 
 Холокост в Чашникском районе